One Wild Night — песня группы Bon Jovi из их концертного альбома .

Первоначально песня вошла в альбом Crush, но позже её новый вариант появился в концертном альбоме One Wild Night Live 1985—2001 и в сборнике . Потом песня была выпущена в виде отдельного сингла, и было снято музыкальное видео.

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на сайте Merolyrics

Синглы Island Records
Песни Bon Jovi
Песни США
Композиции хард-рока
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart